Кишки:
 Кишечник — часть желудочно-кишечного тракта
 Кишки — шляхетский магнатский род Великого княжества Литовского и Речи Посполитой
 «Кишки» — рассказ Чака Паланика из сборника «Призраки»
 «Кишки» — второй эпизод первого сезона сериала «Ходячие мертвецы»

См. также 
 Кишка
 Кишкин
 Кишкины
 Кишкино